Лос Гвахолотес има више значења:

 Лос Гвахолотес (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Гвахолотес (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Гвахолотес (Уахикори), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Гвахолотес (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Гвахолотес (Росарио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Гвахолотес (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Гвахолотес (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Гвахолотес (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику